Zamach na redakcję Charlie Hebdo (7 stycznia 2015)
 Zamach w Saint-Quentin-Fallavier (26 czerwca 2015)
 Zamachy w Paryżu (13 listopada 2015)